

Geografia
 Galluzzo – frazione di Firenze

Persone
 Giuseppe Galluzzo – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Ranieri Galluzzo –  calciatore italiano

Pagine correlate
Galluzzi